Paul Esterházy ist der Name folgender Personen:

 Paul Esterházy (Theaterintendant) (* 1955), österreichischer Dramaturg, Regisseur und Theaterintendant